Gminy w USA:
 Camp Creek (ang. Camp Creek Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Rutherford
 Camp Creek (ang. Camp Creek Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Pike